Геннадий Павлович Чорба (род. 15 декабря 1969, Рыбница, Молдавская СССР, СССР) — государственный и политический деятель Приднестровской Молдавской Республики. Начальник Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровской Молдавской Республики с 1 августа 2013 по 2 декабря 2015. Председатель республиканского общественного движения «Приднестровье — наш общий дом».

Биография 
Родился 15 декабря 1969 в городе Рыбница Молдавской СССР.

Образование 
Учился с 1977 по 1987 учился в Рыбнмцкой средней школе № 7.

В 1987 поступил, и в 1992 окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО имени маршала авиации А. И. Покрышкина по специальности «радиоинженер».

В 2006 поступил, и в 2010 окончил Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко специальности «менеджмент и управление организаций».

Трудовая деятельность 
С 2013 по 2015 — начальник Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровской Молдавской Республики (в ранге министра). Покинул пост в связи с реорганизацией ведомства.

Уголовное дело 
В 2020 году был арестован властями Приднестровской Молдавской Республики за активную критику действий власти. В 2021 году бы приговорен к трём годам и трём месяцем лишения свободы. Был освобожден по Решению Верховного Суда ПМР в связи с изменением реального срока заключения на условный. В заключении провёл 13 месяцев.

Министры Приднестровской Молдавской Республики
Выпускники Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО